El evento de judo de los de Santiago 2014 en su categoría de -60kg fue disputado el día 11 de marzo de 2014 en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile.

Competencia

Repesca

Medallero 

Judo